

Geografia

Austria

Comuni 
 Ried im Innkreis – città nel distretto di Ried im Innkreis (Alta Austria) 
 Distretto di Ried im Innkreis – distretto con capoluogo Ried im Innkreis
 Ried im Oberinntal – comune nel distretto di Landeck (Tirolo)
 Ried im Traunkreis – comune nel distretto di Kirchdorf an der Krems (Alta Austria)
 Ried im Zillertal – comune nel distretto di Schwaz (Tirolo)
 Ried in der Riedmark – comune nel distretto di Perg (Alta Austria)

Frazioni 
 Ried – frazione di Nußdorf ob der Traisen, comune nel distretto di Sankt Pölten-Land (Bassa Austria) 
 Ried – frazione di Ried in der Riedmark, comune nel distretto di Perg (Alta Austria) 
 Ried o Ried am Wolfgangsee – frazione di Sankt Gilgen, comune nel distretto di Salzburg-Umgebung (Salisburghese)
 Ried – frazione di Wallsee-Sindelburg, comune nel distretto di Amstetten (Bassa Austria) 
 Ried am Riederberg – frazione di Sieghartskirchen, comune nel distretto di Tulln (Bassa Austria)

Germania

Comuni 
 Ried – comune nel distretto della Svevia (Baviera)

Ex comuni e frazioni 
 Ried – frazione di Adlkofen, comune nel distretto della Bassa Baviera (Baviera)
 Ried – frazione di Altmannstein, comune nel distretto dell'Alta Baviera (Baviera)
 Ried – ex comune ora frazione di Dinkelscherben, comune nel distretto della Svevia (Baviera)
 Ried – frazione di Dollnstein, comune nel distretto dell'Alta Baviera (Baviera)
 Ried – ex comune ora frazione di Ebersburg, comune nel distretto di Kassel (Assia)
 Ried – frazione di Feldkirchen-Westerham, comune nel distretto dell'Alta Baviera (Baviera)
 Ried – frazione di Inchenhofen, comune nel distretto della Svevia (Baviera)
 Ried – ex comune ora frazione di Jettingen-Scheppach, comune nel distretto della Svevia (Baviera)
 Ried – ex comune ora frazione di Kammeltal, comune nel distretto della Svevia (Baviera)
 Ried – ex comune ora frazione di Monheim, città nel distretto della Svevia (Baviera)
 Ried – frazione di Münsing, comune nel distretto dell'Alta Baviera (Baviera)
 Ried – ex comune ora frazione di Neuburg an der Donau, città nel distretto dell'Alta Baviera (Baviera)

Italia 
 Ried – nome tedesco di Novale, frazione del comune di Laion nella provincia di Bolzano (Trentino-Alto Adige)
 Ried – nome tedesco di Novale, frazione del comune di Monguelfo-Tesido nella provincia di Bolzano (Trentino-Alto Adige)
 Ried – nome tedesco di Novale, frazione del comune di San Martino in Passiria nella provincia di Bolzano (Trentino-Alto Adige)
 Ried – nome tedesco di Novale, frazione del comune di Vipiteno nella provincia di Bolzano (Trentino-Alto Adige)

Svizzera

Comuni 
 Ried bei Kerzers, già Ried – comune nel distretto di Lac (Canton Friburgo)
 Ried-Briga, già Ried bei Brig – comune nel distretto di Briga (Canton Vallese)
 Wangenried, già Ried – comune nella regione dell'Emmental-Alta Argovia (Canton Berna)

Ex comuni e frazioni 
 Ried – antico nome tedesco di Essert, ex comune ora frazione del comune di Le Mouret nel distretto della Sarine (Canton Friburgo)
 Ried-Mörel – ex comune ora frazione di Riederalp, comune nel distretto di Östlich Raron (Canton Vallese)

Persone 
 Marquard von Ried (... – XIII secolo) – poeta, religioso e giurista tedesco
 Amy Ried (1985) – attrice pornografica statunitense

Altro 
 Castel Ried o Castel Novale – castello situato a Renon (Italia)
 Sportvereinigung Ried von 1912 o SV Ried – società calcistica con sede a Ried im Innkreis (Austria)

Pagine correlate 
 Niederried – pagina di disambiguazione
 Oberried (disambigua) – pagina di disambiguazione